Лонс-ле-Соньє́ (; [lɔ̃s.lə.so.nje]) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, адміністративний центр департаменту Жура. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 75 км на південний захід від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8796 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 16456,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Лонс-ле-Соньє 
 Лонс-ле-Соньє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лонс-ле-Соньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жура

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Жура
Жура (департамент)